In 1959 werd het 45ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 4 juli 1959 tot 27 maart 1960 en werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste toernooi

Centrale zone

Sertão zone

Play-off

De terugwedstrijd werd gepland op 4 oktober, maar omdat leden van Guarani bedreigd werden gingen ze naar de rechtbank. De wedstrijd zou dan op 31 oktober gespeeld worden op neutrale grond, maar hiertegen protesteerde Curvelo. Er werd uiteindelijk overeengekomen om op 15 november te spelen.

Metalúrgica zone

Play-off

Tweede toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro